Paul Hogan (1939) ausztrál színész

A Paul Hogan név egyéb előfordulásai:
 Paul Hogan (1898–1976) amerikai futball-játékos
 Paul Hogan (21. század) ausztrál diplomata, híressé vált komornyik (Joe Millionaire)
 Paul Hogan (1963) angol dartsjátékos
 P. J. Hogan (1962) ausztrál filmrendező
 J. Paul Hogan (1919–2012) amerikai vegyész (a műanyag feltalálója)